

Бруйце — гміна в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Бруйце — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Бруйце — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства